Присоединение к еврозоне является обязательным для Болгарии, но не ограничено каким-либо сроком. Страна присоединилась к ERM-2 10 июля 2020 года и введёт в обращение евро 1 января 2025 года. Болгария поддерживает фиксированный обменный курс лева.

Изображение монеты евро ещё не сделано, но для всех болгарских монет выбрано изображение Мадарского всадника.

Памятная монета — лев 
По случаю Договора о присоединении к ЕС 25 апреля 2005 Болгарский народный банк выпустил памятную монету с номиналом 1,95583 лева, что эквивалентно 1 евро.

Языковой спор 
После вступления Болгарии в Европейский Союз возник спор о правописании евро в Болгарии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считал, что название единой европейской валюты на болгарском должно быть «еуро», а болгарская сторона утверждала, что правильное написание — «евро». Возможно, самым сильным аргументом в поддержку болгарского положения являлся тот факт, что в подписанном всеми государствами-членами Договоре о присоединении Болгарии к Европейскому союзу используется написание «евро». Спор продолжался почти год после того, как Болгария стала полноправным членом ЕС: в официальных публикациях ЕЦБ использовалось написание «еуро», в то время как болгарские институты (в основном БНБ) указывали в официальных изданиях «евро». В декабре 2007 года, с подписанием представителями государств ЕС Договора о функционировании Европейского союза, вопрос о правильности написания названия единой европейской валюты на болгарском окончательно решен в пользу Болгарии.
…Законодательство Сообщества требует единообразного написания слова «euro» в именительном падеже и единственном числе во всех официальных документах Сообщества и стран-участниц с учётом существования различных алфавитов.

Присоединение к еврозоне 
Правительство партии ГЕРБ определило приоритетной целью страны вступление в ERM2, а затем в еврозону. Но так как кризис в Греции вызвал настроения против расширения зоны евро, а затем выяснилось, что дефицит бюджета на 2009 год превысил порог в 3 %, власти страны отложили эти намерения.

Правительство Пламена Орешарски при поддержке БСП и ДПС возобновило подготовку к присоединению к еврозоне в конце 2013 года.

Летом 2021 года правительство Стефана Янева приняло «Национальный план по введению евро», по которому Болгария присоединится к еврозоне 1 января 2024 года, став 21-ым членом еврозоны.

Выбор дизайна 
29 июня 2008 года было объявлено, что 25,44 % болгарских избирателей выбрали Мадарского всадника в качестве изображения для будущих болгарских монет. Другими претендентами на эту роль были кириллица, Рильский монастырь и крепость Царевец в Велико-Тырново.

Статус 
Болгария соответствует 4 из 5 Маастрихтских критериев в последнем отчёте о сходимости, опубликованном Европейским центральным банком в мае 2012.

Примечания

Ссылки 
 Сайт на Делегацията на ЕК в България, посветен на еврото
 Еврото на Българския Европортал
 Приемане на еврото в България (БНБ)
 Сайт на Европейската централна банка, посветен на еврото
 Портал на Европейския съюз
 Сайт на Европейската комисия
 Как се пише знакът € (евро) с клавиатурата и евро-калкулатор

Экономика Болгарии
Евро по странам